Deux régiments du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment de Charost » :
 Infanterie
 Le régiment de Charost (1702-1712)

Cavalerie
 Le régiment de Charost cavalerie (1757-1761).

Homonymie d'unités militaires